Михаил III може да се отнася за:

 Михаил III Шишман Асен, български цар (1323-1330 г.)
 Михаил III (Византия), византийски император (842-867 г.).